A24 (autoestrada) — autoestrada portuguesa
A24 (produtora) — empresa e distribuidora de cinema
Cavalier Mk VII (A24) — tanque de guerra

A24